Финал Кубка Шотландии по футболу 1998 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1997/98, в котором встречались клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Рейнджерс». Матч состоялся 16 мая 1998 года на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Эдинбурга.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Scottish Cup Final: Stage of dramatic Hearts

1998
1998
1998
Футбол в Европе в 1998 году
События 16 мая
Май 1998 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1998 году